Troschel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Müller-Troschel (* 1926), deutscher Admiralarzt
 Franz Hermann Troschel (1810–1882), deutscher Zoologe
 Friedrich Troschel (1765–1832), deutscher Verwaltungsjurist und Regierungspräsident
 Hans Troschel (1899–1979), deutscher Maler
 Hans Troschel der Ältere (1549–1612), deutscher Kompassmacher
 Hans Troschel der Jüngere (auch Dreschell, Droschel, Drossel oder ähnlich; 1585–1628), deutscher Kompassmacher und Kupferstecher
 Hugo Troschel (1844 / 1870), Lithograf und Kupferstecher
 Jakob Troschel (auch Drozdzel, Dreschell oder Dröschell 1583–1624), deutsch-polnischer Mahler
 Julius Troschel (1806–1863), deutscher Bildhauer
 Laura Troschel (1944–2016), italienische Schauspielerin

Siehe auch:
 Droschl